Joaquín Suárez puede referirse a:

 Joaquín Suárez (1781-1868), político uruguayo - presidente de Uruguay (entre 1843-1852);
 Joaquín Suárez, ciudad del departamento de Canelones, Uruguay.